Slovo Zvíkov má několik významů:
 Zvíkov (hrad) na území obce Zvíkovské Podhradí v okrese Písek

Nebo se může jednat o název sídelního celku:
 Zvíkov (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Zvíkov (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 Zvíkov (Boharyně) – část obce Boharyně v okrese Hradec Králové
 Zvíkov (Hlavňovice) – část obce Hlavňovice v okrese Klatovy

nebo o planetku:
 Zvíkov (planetka) – viz (seznam planetek Z)

Externí odkazy